Unterdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Unterdorf (Inzlingen), Ortsteil der Gemeinde Inzlingen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

 Unterdorf (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Unterdorf (Gemeinde Oberneukirchen), Ort bei Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Unterdorf (Ortschaft Frojach), Ort bei Frojach, Gemeinde Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark
 Unterdorf (Ortschaft Katsch), Ortsteil von Katsch an der Mur, Gemeinde Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark
 Unterdorf (Schwarzach), Ortsteil von Schwarzach, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
Unterdörfer
Untersdorf
Oberdorf